Een verkeersweg:
 N890 (België)
 N890 (Nederland), zie Provinciale weg 890

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing